«Жить ста́ло лу́чше, жить ста́ло веселе́е!» — распространённый вариант фразы, произнесённой Генеральным секретарём ЦК ВКП(б) И. В. Сталиным 17 ноября 1935 года в выступлении на Первом всесоюзном совещании рабочих и работниц — стахановцев. 

Фраза является первым пунктом в озвученном Сталиным списке причин успехов стахановского движения и полностью звучит так: «Основой стахановского движения послужило прежде всего коренное улучшение материального положения рабочих. Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится… Если бы у нас жилось плохо, неприглядно, невесело, то никакого стахановского движения не было бы у нас».

По мнению отдельных комментаторов, «злая ирония» фразы заключается в том, что произнесена она была накануне пика массовых репрессий конца 1930-х годов. В этом значении фразу часто используют авторы, критически относящиеся к деятельности И. В. Сталина, отмечая ею «ложный оптимизм», «некий подвох» в том, что внешне кажется или пытаются представить положительным явлением.

Исторический фон 
Американский историк Шейла Фицпатрик указывает, что к началу 1930-х годов Сталин выиграл борьбу за власть, уничтожив «правую оппозицию», возглавляемую Бухариным и Рыковым, и выступавшей за умеренный подход к коллективизации и индустриализации. В дальнейшем всем партийным группировкам оставалось лишь быть мелкими и тайными, все их будут давить в зародыше.  Именно в это время оформился культ Сталина.

Уничтожив правую оппозицию, партийное руководство во главе со Сталиным принялось
активно продвигать идею возврата к нормальной жизни. Фраза Сталина стала указанием на такие перемены.

Внутренняя политика 
В рамках новой политики партии произошли следующие перемены:
 Была отменена карточная система, в новых «коммерческих» государственных магазинах появились товары, пусть и недешевые.
 Крестьянским хозяйствам позволили выращивать на личных огородах незерновые культуры и держать одну корову (но не лошадь).
 Разрешили ставить новогодние елки, которые прежде осуждались как «буржуазный пережиток»
 В продаже появились и обручальные кольца, которые ранее также считались пережитком.
 Арестованных инженеров молча выпустили на свободу, причем многие из них спокойно заняли свои прежние должности. 
 Студенты снова вернулись к занятиям; профессоров теперь опять надлежало уважать.
 Профсоюзам предложили переосмыслить свою роль: раньше они должны были отстаивать интересы работников в борьбе с работодателями, теперь же выступали поставщиками и распределителями поощрений для трудящихся вроде путевок в пионерские лагеря и дома отдыха; им позволили даже организовать собственные футбольные команды.

Внешняя политика 
Одновременно с послаблениями внутри страны аналогичную роль в управляемом из Москвы международном коммунистическом движении должны были сыграть «народные фронты». Бо́льшую часть 1920-х гг. Коминтерн посвятил борьбе с европейскими социал-демократами, но недальновидность такой политики со всей очевидностью проявилась в 1933 г., когда к власти в Германии пришли нацисты; в итоге в 1935 г. — слишком поздно для того, чтобы что-то изменить, — была выдвинута концепция народных фронтов, антифашистских коалиций коммунистических, социалистических и других радикальных партий. 

Дипломатически в 1930-х гг. Советский Союз также занял более умеренную позицию и избрал курс на примирение: СССР вступил в Лигу наций и восстановил дипломатические отношения с США. Нарком иностранных дел Максим Литвинов делал все, что было в его силах, чтобы укрепить антифашистскую коалицию с западными демократиями.

Большой террор 

Наряду с признаками послаблений во многих сферах жизни в середине 1930-х гг. в СССР наблюдались и противоположные тенденции — к усилению политической напряженности. В декабре 1934 г. был убит член политбюро и первый секретарь Ленинградского обкома Сергей
Киров. Сталин обвинил в убийстве уже разгромленную оппозицию, и в итоге Зиновьева и Каменева арестовали по подозрению в заговоре. Классовые враги отыскались даже в аппарате Кремля: библиотекарши дворянского происхождения, которые, по мнению Сталина, строили планы отравить партийную верхушку; за это уволили, а затем арестовали главу аппарата, Авеля Енукидзе, старого друга Сталина.

Одновременно проводилась кампания по «проверке и обмену партийных билетов» — одно из регулярных мероприятий по очистке партийных рядов, которая привела к такому валу исключений за самые разные провинности, включая симпатии к оппозиции, что в некоторых областях к началу 1937 г. насчитывалось больше бывших членов партии, чем действующих. Все эти бывшие коммунисты подлежали внесению в местные черные списки и должны были находиться под наблюдением.
1937 
Кампания террора, которую в западной историографии называют «Большими чистками» (), а советские граждане уклончиво именовали «1937 годом», была запущена в начале года на пленуме ЦК. Инициатором этого нового раунда террора был, без сомнения, Сталин, хотя сделать доклад на открытии пленума он поручил Молотову. Атмосферу задавал состоявшийся месяцем ранее в Москве второй показательный процесс, очень широко освещавшийся в советской печати. Подсудимых, в число которых попал и заместитель Орджоникидзе в наркомате тяжелой промышленности , обвинили во вредительстве, терроризме, шпионаже и измене; все они сознались, были приговорены к смерти и без промедлений казнены. «Расстрелять, как поганых псов!» — произнес на процессе прокурор Андрей Вышинский.
 Национальные республики
Там, где руководители республик были представителями титульной национальности (как на Украине, в Узбекистане , Армении , Грузии и Татарской АССР), их обвиняли в «буржуазном национализме».  Репрессиям охватывали и подчиненных, пока республика или область полностью не лишалась руководящей прослойки. В Туркмении процесс приобрел такой размах, что республиканской компартии несколько месяцев пришлось обходиться без Центрального комитета.
 Армия

В июне 1937 г. начались репрессии в РККА: маршала Михаила Тухачевского и практически все высшее военное командование (за исключением члена политбюро Клима Ворошилова) судили на закрытом процессе, обвинив в сговоре с Германией, и расстреляли.

Партийное руководство и интеллигенция
Аресты самых разных представителей элиты, подстегиваемые неослабевающим потоком оппортунистических доносов на руководителей, коллег и соседей, продолжались на протяжении всего 1937 года. От подозрений не были избавлены даже члены политбюро, хотя большая их часть все-таки уцелела.  Партийные чиновники уже не могли спасти от ареста ни приближенных, ни членов своих семей. Жертвами террора — чаще всего в результате падения своего политического покровителя — становились и выдающиеся представители
творческой интеллигенции.
Нацменьшинства
Репрессии обрушились на поляков, финнов, немцев и представителей других этнических групп, которых можно было заподозрить в симпатиях к иностранным державам; тех из них, кто про-
живал вблизи границы, массово депортировали в удаленные районы.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 

Крылатые выражения
Русские фразы
Советизмы
Пропаганда в СССР
1935 год в СССР
Иосиф Сталин
Появились в 1935 году в СССР